Lajolo – famiglia ghibellina piemontese
Carlo Lajolo (1922-2009) – scrittore e partigiano italiano
Davide Lajolo (1912-1984) – scrittore, politico e giornalista italiano
Giovanni Lajolo (1935-) – cardinale e arcivescovo italiano
Laurana Lajolo (1942-) – docente e scrittrice italiana